|-
|(58001)||2002 TX126|| align=right|15,2|| align=right|2,784|| align=right|0,028|| align=right|5,51|| align=right|4,644||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58002)||2002 TM175|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,122|| align=right|13,07|| align=right|4,542||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58003)||2002 TC180|| align=right|14,2|| align=right|2,573|| align=right|0,201|| align=right|11,66|| align=right|4,126||MBA||14. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58004)||2002 TG206|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,186|| align=right|5,51|| align=right|3,340||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58005)||2002 TR207|| align=right|15,1|| align=right|2,374|| align=right|0,066|| align=right|10,29|| align=right|3,657||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58006)||2002 TD221|| align=right|16,3|| align=right|2,460|| align=right|0,137|| align=right|11,34|| align=right|3,858||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58007)||2002 TL234|| align=right|13,3|| align=right|3,052|| align=right|0,166|| align=right|13,93|| align=right|5,331||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58008)||2002 TW240|| align=right|12,0|| align=right|5,213|| align=right|0,043|| align=right|17,33|| align=right|11,91||JUT||6. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58009)||2002 TU262|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,092|| align=right|1,94|| align=right|3,658||MBA||10. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(58010)||2002 TB266|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,253|| align=right|5,27|| align=right|3,763||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58011)||2002 TW280|| align=right|14,4|| align=right|3,178|| align=right|0,079|| align=right|8,05|| align=right|5,665||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58012)||2002 TM290|| align=right|13,5|| align=right|3,050|| align=right|0,161|| align=right|13,89|| align=right|5,325||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58013)||2002 TP293|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,270|| align=right|5,15|| align=right|3,659||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58014)||2002 US28|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,117|| align=right|12,95|| align=right|4,102||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58015)||2002 UG29|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,226|| align=right|10,66|| align=right|4,309||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58016)||2002 UH29|| align=right|14,8|| align=right|2,720|| align=right|0,140|| align=right|9,31|| align=right|4,484||MBA||31. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58017)||2002 UC34|| align=right|15,3|| align=right|2,577|| align=right|0,056|| align=right|15,94|| align=right|4,135||MBA||31. oktober 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58018)||2002 UX37|| align=right|15,0|| align=right|3,016|| align=right|0,060|| align=right|9,23|| align=right|5,237||MBA||31. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(58019)||2002 UV40|| align=right|15,7|| align=right|2,773|| align=right|0,078|| align=right|2,43|| align=right|4,618||MBA||31. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58020)||2002 VE17|| align=right|14,1|| align=right|3,078|| align=right|0,277|| align=right|13,19|| align=right|5,400||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58021)||2002 VD32|| align=right|15,5|| align=right|2,861|| align=right|0,030|| align=right|1,74|| align=right|4,839||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58022)||2002 VK36|| align=right|14,3|| align=right|2,436|| align=right|0,202|| align=right|12,48|| align=right|3,802||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58023)||2002 VR40|| align=right|15,0|| align=right|2,347|| align=right|0,296|| align=right|11,52|| align=right|3,595||MBA||6. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58024)||2002 VC48|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,051|| align=right|10,65|| align=right|5,434||MBA||5. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58025)||2002 VW48|| align=right|16,0|| align=right|2,195|| align=right|0,079|| align=right|2,98|| align=right|3,251||MBA||5. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58026)||2002 VS55|| align=right|15,2|| align=right|2,204|| align=right|0,084|| align=right|3,10|| align=right|3,271||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58027)||2002 VH58|| align=right|14,5|| align=right|2,581|| align=right|0,219|| align=right|4,40|| align=right|4,145||MBA||6. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58028)||2002 VB63|| align=right|15,5|| align=right|2,728|| align=right|0,094|| align=right|5,90|| align=right|4,505||MBA||6. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58029)||2002 VH63|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,118|| align=right|7,68|| align=right|3,687||MBA||6. november 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(58030)||2002 VU67|| align=right|14,8|| align=right|2,679|| align=right|0,068|| align=right|3,72|| align=right|4,384||MBA||8. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58031)||2002 VH82|| align=right|16,3|| align=right|2,295|| align=right|0,145|| align=right|4,18|| align=right|3,475||MBA||7. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58032)||2002 VA86|| align=right|13,6|| align=right|3,128|| align=right|0,047|| align=right|12,92|| align=right|5,532||MBA||8. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58033)||2002 VB88|| align=right|14,4|| align=right|2,714|| align=right|0,085|| align=right|11,29|| align=right|4,470||MBA||8. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58034)||2002 VS101|| align=right|16,1|| align=right|2,576|| align=right|0,107|| align=right|3,95|| align=right|4,133||MBA||11. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58035)||2002 VK107|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,124|| align=right|4,22|| align=right|3,405||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58036)||2002 VO108|| align=right|14,0|| align=right|2,912|| align=right|0,076|| align=right|13,47|| align=right|4,970||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58037)||2002 VL109|| align=right|16,0|| align=right|3,152|| align=right|0,183|| align=right|6,14|| align=right|5,595||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58038)||2002 VJ110|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,153|| align=right|2,62|| align=right|3,668||MBA||12. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58039)||2002 VC113|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,165|| align=right|0,93|| align=right|3,778||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(58040)||2002 VU122|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,146|| align=right|7,13|| align=right|4,186||MBA||13. november 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(58041)||2002 VU127|| align=right|13,1|| align=right|3,119|| align=right|0,091|| align=right|18,24|| align=right|5,508||MBA||14. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58042)||2002 VV127|| align=right|13,1|| align=right|2,651|| align=right|0,126|| align=right|14,07|| align=right|4,315||MBA||14. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58043)||2002 VJ128|| align=right|16,0|| align=right|3,029|| align=right|0,115|| align=right|1,80|| align=right|5,272||MBA||14. november 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58044)||2002 WF|| align=right|13,3|| align=right|3,127|| align=right|0,351|| align=right|15,81|| align=right|5,529||MBA||17. november 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(58045)||2002 WY16|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,168|| align=right|13,66|| align=right|4,279||MBA||28. november 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58046)||2002 XA14|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,296|| align=right|21,28|| align=right|3,476||MBA||1. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58047)||2002 XY21|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,190|| align=right|3,79|| align=right|4,581||MBA||2. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58048)||2002 XJ78|| align=right|15,1|| align=right|2,215|| align=right|0,119|| align=right|8,19|| align=right|3,297||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58049)||2002 XY86|| align=right|16,7|| align=right|2,344|| align=right|0,046|| align=right|6,31|| align=right|3,588||MBA||11. december 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58050)||2002 YA|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,375|| align=right|28,84|| align=right|4,245||MBA||18. december 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(58051)||2002 YY2|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,120|| align=right|1,62|| align=right|3,678||MBA||28. december 2002||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(58052)||2003 AN1|| align=right|14,3|| align=right|3,076|| align=right|0,024|| align=right|10,03|| align=right|5,395||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58053)||2003 AP5|| align=right|14,7|| align=right|2,304|| align=right|0,182|| align=right|6,36|| align=right|3,497||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58054)||2003 AR5|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,131|| align=right|4,85|| align=right|4,111||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58055)||2003 AH6|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,222|| align=right|7,23|| align=right|3,697||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58056)||2003 AJ41|| align=right|16,6|| align=right|2,310|| align=right|0,122|| align=right|4,83|| align=right|3,511||MBA||7. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58057)||2003 AG58|| align=right|15,0|| align=right|2,703|| align=right|0,196|| align=right|6,45|| align=right|4,443||MBA||5. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(58058)||2118 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,624|| align=right|0,143|| align=right|3,84|| align=right|4,250||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58059)||2690 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,584|| align=right|0,205|| align=right|4,72|| align=right|4,153||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58060)||2751 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,202|| align=right|0,207|| align=right|2,56|| align=right|5,729||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58061)||2769 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,106|| align=right|11,96|| align=right|4,039||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58062)||4034 P-L|| align=right|16,8|| align=right|2,163|| align=right|0,210|| align=right|4,42|| align=right|3,181||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58063)||6024 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,210|| align=right|0,129|| align=right|3,81|| align=right|5,752||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58064)||6220 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,575|| align=right|0,105|| align=right|2,30|| align=right|4,132||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58065)||6814 P-L|| align=right|15,0|| align=right|3,094|| align=right|0,125|| align=right|1,99|| align=right|5,441||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58066)||7579 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,677|| align=right|0,170|| align=right|6,41|| align=right|4,378||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58067)||2269 T-1|| align=right|16,0|| align=right|2,330|| align=right|0,124|| align=right|6,28|| align=right|3,556||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58068)||3143 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,156|| align=right|26,63|| align=right|4,081||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58069)||4310 T-1|| align=right|13,6|| align=right|2,741|| align=right|0,172|| align=right|13,95|| align=right|4,536||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58070)||1034 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,346|| align=right|0,303|| align=right|6,15|| align=right|3,593||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58071)||1308 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,097|| align=right|2,84|| align=right|4,583||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58072)||1476 T-2|| align=right|15,5|| align=right|3,134|| align=right|0,130|| align=right|10,75|| align=right|5,546||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58073)||1514 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,597|| align=right|0,051|| align=right|0,51|| align=right|4,185||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58074)||1612 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,572|| align=right|0,206|| align=right|9,88|| align=right|4,124||MBA||24. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58075)||2205 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,209|| align=right|0,145|| align=right|1,85|| align=right|5,749||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58076)||2208 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,115|| align=right|3,48|| align=right|3,490||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58077)||2209 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,777|| align=right|0,083|| align=right|2,93|| align=right|4,628||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58078)||3003 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,764|| align=right|0,134|| align=right|9,03|| align=right|4,595||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58079)||3244 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,789|| align=right|0,069|| align=right|3,95|| align=right|4,656||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58080)||4228 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,769|| align=right|0,028|| align=right|5,65|| align=right|4,606||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58081)||4817 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,078|| align=right|6,27|| align=right|3,477||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58082)||5072 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,742|| align=right|0,116|| align=right|14,83|| align=right|4,540||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58083)||5459 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,140|| align=right|6,45|| align=right|3,458||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|58084 Hiketaon||1197 T-3|| align=right|12,9|| align=right|5,214|| align=right|0,136|| align=right|7,95|| align=right|11,91||JUT||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58085)||1199 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,806|| align=right|0,171|| align=right|7,84|| align=right|4,700||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58086)||2017 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,531|| align=right|0,219|| align=right|6,70|| align=right|4,027||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58087)||2156 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,533|| align=right|0,165|| align=right|12,62|| align=right|4,030||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58088)||2256 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,089|| align=right|6,76|| align=right|3,421||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58089)||2352 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,295|| align=right|0,139|| align=right|2,88|| align=right|3,477||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58090)||3452 T-3|| align=right|16,7|| align=right|2,569|| align=right|0,149|| align=right|3,48|| align=right|4,118||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58091)||3768 T-3|| align=right|15,1|| align=right|3,198|| align=right|0,183|| align=right|1,48|| align=right|5,719||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58092)||4053 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,215|| align=right|0,124|| align=right|6,51|| align=right|5,764||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(58093)||1934 JP|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,228|| align=right|1,58|| align=right|3,502||MBA||9. maj 1934||Mt. Hamilton||H. M. Jeffers
|-
|(58094)||1972 AP|| align=right|15,0|| align=right|2,428|| align=right|0,185|| align=right|13,09|| align=right|3,783||MBA||14. januar 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(58095)||1973 SN|| align=right|13,9|| align=right|4,009|| align=right|0,119|| align=right|2,40|| align=right|8,025||HLD||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|58096 Oineus||1973 SC2|| align=right|13,7|| align=right|5,198|| align=right|0,115|| align=right|3,60|| align=right|11,85||JUT||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|58097 Alimov||1976 UQ1|| align=right|14,7|| align=right|2,566|| align=right|0,263|| align=right|12,95|| align=right|4,110||MBA||26. oktober 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(58098)||1977 TC|| align=right|15,2|| align=right|1,925|| align=right|0,083|| align=right|22,85|| align=right|2,671||MBA||9. oktober 1977||La Silla||L. D. Schmadel
|-
|(58099)||1978 RB10|| align=right|16,7|| align=right|2,186|| align=right|0,183|| align=right|4,67|| align=right|3,232||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(58100)||1978 VQ7|| align=right|14,9|| align=right|2,749|| align=right|0,087|| align=right|7,56|| align=right|4,556||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58101)||1979 MV4|| align=right|15,6|| align=right|2,302|| align=right|0,158|| align=right|3,43|| align=right|3,493||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58102)||1979 MW4|| align=right|15,0|| align=right|2,646|| align=right|0,183|| align=right|13,52|| align=right|4,304||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58103)||1979 MQ5|| align=right|15,0|| align=right|3,036|| align=right|0,064|| align=right|8,76|| align=right|5,290||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58104)||1979 ML7|| align=right|16,8|| align=right|2,294|| align=right|0,159|| align=right|3,24|| align=right|3,474||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58105)||1979 MN8|| align=right|15,3|| align=right|3,199|| align=right|0,187|| align=right|3,99|| align=right|5,722||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58106)||1979 MO8|| align=right|14,4|| align=right|2,969|| align=right|0,070|| align=right|9,37|| align=right|5,116||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(58107)||1979 OZ10|| align=right|15,9|| align=right|1,957|| align=right|0,066|| align=right|17,19|| align=right|2,737||MBA||24. julij 1979||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58108)||1979 QE1|| align=right|16,4|| align=right|2,566|| align=right|0,258|| align=right|5,10|| align=right|4,111||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(58109)||1980 PQ|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,247|| align=right|14,99|| align=right|4,264||MBA||6. avgust 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(58110)||1980 UF1|| align=right|15,7|| align=right|2,266|| align=right|0,173|| align=right|8,34|| align=right|3,411||MBA||31. oktober 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(58111)||1981 ER2|| align=right|14,9|| align=right|3,101|| align=right|0,229|| align=right|21,39|| align=right|5,459||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58112)||1981 EC3|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,244|| align=right|7,73|| align=right|3,623||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58113)||1981 EV4|| align=right|17,2|| align=right|2,235|| align=right|0,118|| align=right|5,11|| align=right|3,340||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58114)||1981 EL6|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,078|| align=right|10,02|| align=right|5,463||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58115)||1981 EB7|| align=right|14,5|| align=right|3,126|| align=right|0,044|| align=right|8,48|| align=right|5,525||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58116)||1981 EH7|| align=right|15,7|| align=right|2,676|| align=right|0,092|| align=right|14,33|| align=right|4,376||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58117)||1981 ER7|| align=right|16,7|| align=right|2,305|| align=right|0,101|| align=right|4,12|| align=right|3,499||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58118)||1981 EX7|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,116|| align=right|13,45|| align=right|4,315||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58119)||1981 EJ9|| align=right|15,9|| align=right|2,564|| align=right|0,109|| align=right|3,99|| align=right|4,106||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58120)||1981 EU11|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,193|| align=right|11,17|| align=right|4,342||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58121)||1981 EA13|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,144|| align=right|5,96|| align=right|3,676||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58122)||1981 EW19|| align=right|16,5|| align=right|2,318|| align=right|0,109|| align=right|7,93|| align=right|3,529||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58123)||1981 EE22|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,097|| align=right|4,98|| align=right|5,438||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58124)||1981 EK29|| align=right|15,6|| align=right|2,804|| align=right|0,034|| align=right|5,75|| align=right|4,694||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58125)||1981 EO31|| align=right|16,2|| align=right|2,671|| align=right|0,129|| align=right|3,34|| align=right|4,365||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58126)||1981 EJ32|| align=right|16,2|| align=right|2,603|| align=right|0,122|| align=right|4,93|| align=right|4,200||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58127)||1981 EG37|| align=right|17,8|| align=right|2,197|| align=right|0,048|| align=right|7,29|| align=right|3,255||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58128)||1981 EJ37|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,092|| align=right|6,63|| align=right|3,676||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58129)||1981 EU37|| align=right|16,2|| align=right|2,701|| align=right|0,089|| align=right|4,44|| align=right|4,437||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58130)||1981 ER38|| align=right|15,5|| align=right|2,665|| align=right|0,164|| align=right|11,51|| align=right|4,351||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58131)||1981 EQ39|| align=right|15,8|| align=right|3,042|| align=right|0,143|| align=right|0,47|| align=right|5,304||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58132)||1981 EW39|| align=right|14,9|| align=right|3,135|| align=right|0,096|| align=right|10,35|| align=right|5,550||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58133)||1981 EN40|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,125|| align=right|2,19|| align=right|3,657||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58134)||1981 EW40|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,162|| align=right|10,16|| align=right|3,639||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58135)||1981 EK42|| align=right|14,8|| align=right|3,117|| align=right|0,115|| align=right|4,94|| align=right|5,502||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58136)||1981 EV42|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,160|| align=right|8,31|| align=right|3,628||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58137)||1981 EJ44|| align=right|14,9|| align=right|3,127|| align=right|0,065|| align=right|8,93|| align=right|5,529||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58138)||1981 ET45|| align=right|15,7|| align=right|3,164|| align=right|0,280|| align=right|12,94|| align=right|5,626||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58139)||1981 EP46|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,300|| align=right|6,65|| align=right|4,414||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(58140)||1981 SN|| align=right|14,2|| align=right|2,484|| align=right|0,159|| align=right|5,18|| align=right|3,913||MBA||22. september 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(58141)||1981 UW22|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,257|| align=right|5,16|| align=right|3,313||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(58142)||1983 RW3|| align=right|15,7|| align=right|2,303|| align=right|0,172|| align=right|13,45|| align=right|3,494||MBA||4. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(58143)||1983 VD7|| align=right|12,6|| align=right|2,575|| align=right|0,290|| align=right|12,29|| align=right|4,132||MBA||1. november 1983||Cavriana||Cavriana
|-
|(58144)||1983 WU|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,261|| align=right|11,01|| align=right|4,495||MBA||29. november 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(58145)||1986 PT1|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,207|| align=right|4,42|| align=right|3,502||MBA||1. avgust 1986||Observatorij Palomar||M. Rudnyk
|-
|(58146)||1986 RU|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,221|| align=right|11,30|| align=right|3,673||MBA||6. september 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(58147)||1986 WK|| align=right|14,6|| align=right|2,774|| align=right|0,370|| align=right|6,78|| align=right|4,621||MBA||29. november 1986||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(58148)||1987 SH4|| align=right|13,8|| align=right|2,597|| align=right|0,198|| align=right|13,88|| align=right|4,185||MBA||29. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(58149)||1987 SX11|| align=right|14,8|| align=right|2,665|| align=right|0,381|| align=right|26,14|| align=right|4,350||MBA||26. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(58150)||1988 CY4|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,138|| align=right|6,16|| align=right|3,740||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58151)||1988 CG7|| align=right|14,6|| align=right|2,773|| align=right|0,165|| align=right|8,45|| align=right|4,617||MBA||15. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|58152 Natsöderblom||1988 PF2|| align=right|15,2|| align=right|2,520|| align=right|0,228|| align=right|12,30|| align=right|4,000||MBA||12. avgust 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(58153)||1988 RH11|| align=right|13,2|| align=right|5,217|| align=right|0,107|| align=right|1,91|| align=right|11,92||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(58154)||1988 RJ11|| align=right|16,7|| align=right|2,295|| align=right|0,231|| align=right|4,23|| align=right|3,476||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(58155)||1988 VD|| align=right|15,6|| align=right|1,925|| align=right|0,134|| align=right|22,27|| align=right|2,670||MBA||3. november 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(58156)||1989 GL|| align=right|14,4|| align=right|2,278|| align=right|0,193|| align=right|21,44|| align=right|3,437||MBA||6. april 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(58157)||1989 GC3|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,137|| align=right|5,51|| align=right|3,535||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58158)||1989 RA|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,220|| align=right|9,20|| align=right|3,613||MBA||1. september 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(58159)||1989 SL4|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,203|| align=right|3,41|| align=right|3,827||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58160)||1989 SX4|| align=right|14,9|| align=right|2,618|| align=right|0,170|| align=right|12,66|| align=right|4,236||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58161)||1989 SH5|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,207|| align=right|3,39|| align=right|3,692||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58162)||1989 TS6|| align=right|15,2|| align=right|2,560|| align=right|0,133|| align=right|14,33|| align=right|4,095||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|58163 Minnesang||1989 UJ7|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,144|| align=right|1,10|| align=right|3,761||MBA||23. oktober 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(58164)||1989 WV3|| align=right|14,9|| align=right|2,474|| align=right|0,135|| align=right|5,43|| align=right|3,891||MBA||20. november 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(58165)||1990 HQ5|| align=right|14,8|| align=right|2,243|| align=right|0,129|| align=right|6,36|| align=right|3,359||MBA||29. april 1990||Observatorij Siding Spring||A. Zytkow; M. J. Irwin
|-
|(58166)||1990 OF3|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,282|| align=right|11,86|| align=right|5,546||MBA||29. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(58167)||1990 QM3|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,148|| align=right|7,20|| align=right|3,548||MBA||28. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(58168)||1990 QB9|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,192|| align=right|6,91|| align=right|3,504||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58169)||1990 SD3|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,200|| align=right|5,11|| align=right|3,518||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(58170)||1990 SB5|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,179|| align=right|4,90|| align=right|3,625||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58171)||1990 SC5|| align=right|15,7|| align=right|2,426|| align=right|0,205|| align=right|2,34|| align=right|3,777||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58172)||1990 SD8|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,206|| align=right|4,55|| align=right|5,348||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58173)||1990 SS10|| align=right|15,1|| align=right|2,319|| align=right|0,149|| align=right|10,04|| align=right|3,531||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(58174)||1990 SZ10|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,178|| align=right|7,01|| align=right|3,716||MBA||20. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(58175)||1990 SE15|| align=right|16,3|| align=right|2,245|| align=right|0,261|| align=right|5,97|| align=right|3,363||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(58176)||1990 SN16|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,218|| align=right|4,12|| align=right|3,484||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(58177)||1990 TB6|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,120|| align=right|6,96|| align=right|3,496||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58178)||1990 UY1|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,137|| align=right|8,99|| align=right|3,617||MBA||20. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58179)||1990 UN3|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,232|| align=right|5,21|| align=right|3,610||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58180)||1990 WG6|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,219|| align=right|5,38|| align=right|3,608||MBA||21. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58181)||1991 CG1|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,199|| align=right|4,62|| align=right|4,084||MBA||7. februar 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58182)||1991 PX2|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,142|| align=right|4,16|| align=right|4,351||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58183)||1991 PH9|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,274|| align=right|13,12|| align=right|4,351||MBA||15. avgust 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(58184)||1991 RG1|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,198|| align=right|1,75|| align=right|3,683||MBA||7. september 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(58185)||1991 RH1|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,204|| align=right|5,17|| align=right|3,487||MBA||7. september 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(58186)||1991 RT4|| align=right|16,6|| align=right|2,202|| align=right|0,026|| align=right|2,05|| align=right|3,268||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(58187)||1991 TD|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,200|| align=right|14,49|| align=right|4,300||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58188)||1991 TA9|| align=right|14,3|| align=right|3,929|| align=right|0,172|| align=right|5,02|| align=right|7,787||HLD||1. oktober 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58189)||1991 VV9|| align=right|16,6|| align=right|2,425|| align=right|0,186|| align=right|2,36|| align=right|3,775||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58190)||1991 VH12|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,154|| align=right|6,01|| align=right|3,424||MBA||8. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|58191 Dolomiten||1991 YN1|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,072|| align=right|6,54|| align=right|3,450||MBA||28. december 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(58192)||1992 AQ|| align=right|16,0|| align=right|2,299|| align=right|0,220|| align=right|25,11|| align=right|3,485||MBA||10. januar 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(58193)||1992 DL6|| align=right|14,9|| align=right|3,092|| align=right|0,090|| align=right|2,53|| align=right|5,436||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58194)||1992 DR6|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,060|| align=right|2,28|| align=right|4,110||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58195)||1992 DH7|| align=right|15,4|| align=right|2,393|| align=right|0,124|| align=right|6,83|| align=right|3,702||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58196)||1992 EC1|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,266|| align=right|26,06|| align=right|4,130||MBA||10. marec 1992||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(58197)||1992 EH2|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,173|| align=right|6,87|| align=right|3,571||MBA||6. marec 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58198)||1992 EU2|| align=right|16,6|| align=right|2,225|| align=right|0,184|| align=right|3,85|| align=right|3,318||MBA||7. marec 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58199)||1992 EC5|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,172|| align=right|8,35|| align=right|3,567||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58200)||1992 EV6|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,263|| align=right|5,61|| align=right|3,603||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58201)||1992 ED7|| align=right|15,8|| align=right|3,042|| align=right|0,088|| align=right|10,16|| align=right|5,306||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58202)||1992 EO7|| align=right|16,3|| align=right|2,327|| align=right|0,101|| align=right|5,96|| align=right|3,548||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58203)||1992 EC9|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,112|| align=right|7,56|| align=right|3,577||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58204)||1992 EK10|| align=right|15,8|| align=right|3,038|| align=right|0,226|| align=right|12,09|| align=right|5,295||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58205)||1992 EX12|| align=right|16,6|| align=right|2,401|| align=right|0,119|| align=right|0,80|| align=right|3,719||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58206)||1992 ER13|| align=right|15,8|| align=right|3,081|| align=right|0,170|| align=right|5,21|| align=right|5,408||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58207)||1992 EF14|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,154|| align=right|4,90|| align=right|3,543||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58208)||1992 EX16|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,165|| align=right|7,41|| align=right|3,540||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58209)||1992 EH19|| align=right|15,1|| align=right|3,160|| align=right|0,204|| align=right|3,14|| align=right|5,616||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58210)||1992 EW21|| align=right|15,3|| align=right|3,201|| align=right|0,126|| align=right|11,05|| align=right|5,725||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(58211)||1992 HF4|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,255|| align=right|8,95|| align=right|3,743||MBA||23. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58212)||1992 OQ5|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,205|| align=right|13,03|| align=right|4,210||MBA||30. julij 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58213)||1992 QP|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,263|| align=right|10,92|| align=right|3,720||MBA||29. avgust 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(58214)||1992 RA2|| align=right|14,2|| align=right|2,847|| align=right|0,158|| align=right|14,39|| align=right|4,804||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|58215 von Klitzing||1992 SY1|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,114|| align=right|6,84|| align=right|4,148||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(58216)||1992 SR9|| align=right|15,8|| align=right|2,469|| align=right|0,016|| align=right|8,10|| align=right|3,880||MBA||27. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58217)||1992 SP16|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,211|| align=right|2,81|| align=right|4,218||MBA||24. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(58218)||1992 UZ7|| align=right|14,8|| align=right|2,675|| align=right|0,176|| align=right|1,54|| align=right|4,375||MBA||23. oktober 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58219)||1992 WZ2|| align=right|14,0|| align=right|2,651|| align=right|0,125|| align=right|15,29|| align=right|4,315||MBA||18. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(58220)||1993 BY4|| align=right|16,9|| align=right|2,164|| align=right|0,061|| align=right|1,65|| align=right|3,182||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58221)||1993 BM14|| align=right|14,5|| align=right|2,773|| align=right|0,113|| align=right|9,89|| align=right|4,618||MBA||23. januar 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58222)||1993 FA18|| align=right|15,1|| align=right|2,199|| align=right|0,094|| align=right|5,28|| align=right|3,260||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58223)||1993 FO18|| align=right|15,1|| align=right|3,012|| align=right|0,177|| align=right|14,63|| align=right|5,226||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58224)||1993 FM20|| align=right|14,6|| align=right|3,172|| align=right|0,080|| align=right|8,83|| align=right|5,647||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58225)||1993 FY20|| align=right|15,4|| align=right|3,103|| align=right|0,162|| align=right|1,29|| align=right|5,465||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58226)||1993 FW22|| align=right|14,8|| align=right|3,202|| align=right|0,158|| align=right|4,30|| align=right|5,728||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58227)||1993 FB26|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,176|| align=right|1,94|| align=right|3,295||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58228)||1993 FL26|| align=right|16,4|| align=right|2,192|| align=right|0,170|| align=right|3,70|| align=right|3,245||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58229)||1993 FZ27|| align=right|15,9|| align=right|2,889|| align=right|0,130|| align=right|2,56|| align=right|4,911||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58230)||1993 FR39|| align=right|17,1|| align=right|2,190|| align=right|0,078|| align=right|1,07|| align=right|3,239||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58231)||1993 FQ40|| align=right|14,6|| align=right|3,222|| align=right|0,156|| align=right|2,04|| align=right|5,783||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58232)||1993 FD41|| align=right|16,2|| align=right|2,206|| align=right|0,099|| align=right|5,62|| align=right|3,277||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58233)||1993 FN50|| align=right|16,3|| align=right|2,192|| align=right|0,188|| align=right|6,43|| align=right|3,244||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58234)||1993 FY50|| align=right|15,9|| align=right|2,760|| align=right|0,086|| align=right|1,22|| align=right|4,584||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58235)||1993 FW52|| align=right|16,7|| align=right|2,236|| align=right|0,122|| align=right|4,24|| align=right|3,344||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58236)||1993 FK56|| align=right|14,9|| align=right|3,096|| align=right|0,100|| align=right|12,61|| align=right|5,446||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58237)||1993 FR66|| align=right|14,6|| align=right|3,082|| align=right|0,064|| align=right|9,89|| align=right|5,410||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58238)||1993 FH77|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,087|| align=right|1,24|| align=right|5,640||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58239)||1993 FS77|| align=right|14,2|| align=right|3,232|| align=right|0,136|| align=right|2,75|| align=right|5,810||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58240)||1993 FV81|| align=right|15,7|| align=right|2,483|| align=right|0,117|| align=right|5,89|| align=right|3,911||MBA||18. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(58241)||1993 HH4|| align=right|15,3|| align=right|2,700|| align=right|0,081|| align=right|27,72|| align=right|4,436||MBA||21. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58242)||1993 HJ4|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,125|| align=right|12,63|| align=right|5,539||MBA||21. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58243)||1993 NG1|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,080|| align=right|5,99|| align=right|3,608||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58244)||1993 OX5|| align=right|15,1|| align=right|2,339|| align=right|0,100|| align=right|5,21|| align=right|3,577||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58245)||1993 OS7|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,159|| align=right|7,09|| align=right|3,443||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58246)||1993 OP12|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,159|| align=right|2,42|| align=right|3,549||MBA||19. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58247)||1993 PH3|| align=right|16,4|| align=right|2,299|| align=right|0,247|| align=right|6,40|| align=right|3,485||MBA||14. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58248)||1993 PO5|| align=right|15,2|| align=right|3,200|| align=right|0,156|| align=right|5,89|| align=right|5,723||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58249)||1993 PC6|| align=right|14,6|| align=right|2,378|| align=right|0,198|| align=right|25,06|| align=right|3,667||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58250)||1993 QU1|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,258|| align=right|6,33|| align=right|3,698||MBA||16. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov